

Geografia
Italia
 Lucca – comune capoluogo della provincia omonima
 Lucca Sicula – comune in provincia di Agrigento
Malta
 Lucca o Luca, oggi Luqa – comune nel sudest dell'isola principale
Stati Uniti d'America
 Lucca – area non incorporata della Dakota del Nord